Die 27. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 29. November bis 4. Dezember 2005 in Hongkong statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2005/06.

Titelverteidiger war Thierry Lincou, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Weltmeister wurde der Ägypter Amr Shabana, der im Finale David Palmer mit 11:6, 11:7 und 11:8 besiegte. Es war Shabanas zweiter Weltmeistertitel nach 2003. Palmer hatte bereits 2002 triumphiert. Auf dem Weg ins Finale besiegte er Simon Parke, Olli Tuominen, Vizeweltmeister Lee Beachill und Peter Nicol. Palmer konnte in den Vorrunden Laurens Jan Anjema, Mohd Azlan Iskandar, Anthony Ricketts und James Willstrop besiegen.

Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren keine Teilnehmer am Start.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Wong Wai Hang einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2005 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Das Gesamtpreisgeld betrug 170.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2005
Squashturnier in Hongkong